

Cinema 
 Gli intoccabili – film del 1969 diretto da Giuliano Montaldo
 The Untouchables - Gli intoccabili (The Untouchables) – film del 1987 diretto da Brian De Palma

Letteratura 
 Intoccabili – libro di Marco Travaglio del 2005

Sociologia 
 Intoccabili – termine usato talvolta per indicare la casta indiana dei paria o dalit

Televisione 
 Gli intoccabili (The Untouchables) – serie televisiva statunitense (1959-1963)
 Gli intoccabili – programma televisivo italiano